Митха́т () — турецкая фамилия и имя. Известные носители:

Фамилия 
 Ахмет Митхат (1844—1913) — турецкий писатель и журналист.

Имя 
 Митхат Байрак (1929—2014) — турецкий борец.
 Митхат Фенмен (1916—1982) — турецкий композитор.